«Рубин Ялта» () — крымский футбольный клуб из города Ялта. Участник чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза

История 
Ялтинский «Рубин» был основан в 2009 году. Первоначально клуб имел любительский статус и выступал в первенстве Ялты, делая упор на собственных ялтинских футболистов.

Весной 2015 года ялтинский «Рубин» возглавил Спартак Владимирович Жигулин. Под его руководством команда выступила во Всекрымском турнире в группе Б, завоевав 5 побед, 3 ничьи и 1 поражение.

В первой игре чемпионата Крыма по футболу обыграла с разгромным счётом 3:0 футбольный клуб «Бахчисарай». Автором дубля стал Денис Шевчук.

В Чемпмонате Премьер-лиги Крымского футбольного союза выступал с 2015 года. В сезоне КФС 2017/18 гг. команда заняла 8-е место и покинула турнир. 

С 2018 года играет в Чемпионате республики Крым среди любительских команд.

Состав 
 По состоянию на 26 октября 2022 года

Руководство клуба 
 Президент — Гардок Сергей Александрович

Тренерский и медицинский штаб 
 Главный тренер — Грачёв Алексей Викторович
 Помощник главного тренера — Тарахтий Андрей Владимирович

Примечания

Ссылки 
  Сайт СК «Рубин»
 Официальная группа ФК «Рубин»

Футбольные клубы Ялты